God Bless the Renegades è il primo album in studio da solista del musicista statunitense Clint Lowery, pubblicato nel 2020.

Tracce

Collegamenti esterni